Op Roland Garros 1998 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van 27 mei tot en met 7 juni 1998.

Samenvatting 
Titelhouders Rika Hiraki en Mahesh Bhupathi hadden zich niet als team voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Hiraki speelde samen met Paul Kilderry – zij bereikten de derde ronde. Bhupathi en zijn partner Rennae Stubbs waren het derde reekshoofd – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Larisa Neiland en Leander Paes, kwam evenmin voorbij de tweede ronde. Daarin werden zij uitgeschakeld door Serena Williams en Luis Lobo.

Het ongeplaatste Amerikaanse duo Venus Williams en Justin Gimelstob won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Serena Williams en Luis Lobo in twee sets. Het was hun tweede gezamenlijke titel. Geen van beiden had daarnaast dubbelspeltitels met andere partners.

Belgische en Nederlandse spelers 
Twee Belgen speelden mee:
 Sabine Appelmans en Zuid-Afrikaan Piet Norval waren als dertiende geplaatst. Wegens hun plaatsing kregen zij een vrijstelling voor de eerste ronde. Zij verloren hun openingspartij in de tweede ronde.
 Voor Tom Vanhoudt en Janette Husárová (Slowakije) viel het doek in de eerste ronde.

Er waren zeven Nederlandse deelnemers:
 Manon Bollegraf en de Amerikaan Rick Leach waren als tweede geplaatst. Zij bereikten de kwartfinale, waarin zij werden verslagen door Kristine Kunce en Francisco Montana.
 Kristie Boogert speelde eveneens met een Amerikaanse partner, Donald Johnson. Dit team was het elfde reekshoofd, en ook zij bereikten de kwartfinale. Daarin waren Serena Williams en Luis Lobo te sterk voor hen.
 Caroline Vis en John-Laffnie de Jager uit Zuid-Afrika waren als zestiende geplaatst. Ook zij kwamen tot de kwartfinale, waarin zij de duimen moesten leggen voor de latere winnaars.
 Miriam Oremans, eveneens met een Zuid-Afrikaan aan haar zijde, was met Ellis Ferreira het negende reekshoofd. Zij verloren hun openingspartij, in de tweede ronde (wegens een vrijstelling voor de eerste ronde).
 Tom Nijssen en Yayuk Basuki (Indonesië) bereikten de tweede ronde.
 Stephen Noteboom en de Duitse Caroline Schneider strandden in de eerste ronde.
 Ook voor Fernon Wibier en Natalia Medvedeva uit Oekraïne was de eerste ronde het eindstation.

Geplaatste teams

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Toernooischema WTA (pag.5)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 1998